Un vannier est un artisan produisant de la vannerie.

Personnalités 

 Agathe Vannier (1946-2004), actrice française ;
 Alain Vannier, producteur de cinéma français ;
 Angèle Vannier (1917-1980), poétesse française ;
 Elie Vannier (né en 1949), journaliste et homme d'affaires français ;
 Jean-Claude Vannier (né en 1943), auteur-compositeur-interprète français ;
 Léon Vannier (1880-1963), médecin français, chef de file de l'homéopathie ;
 Marie-Anne Vannier, née en 1957, théologienne française ;
 Michel Vannier (né en 1931), joueur de rugby international français ;
 Paul Vannier (1880-1940), sculpteur, statuaire et graveur français ;
 Paul Vannier (né en 1989), homme politique français ;
 Philippe Vannier (né en 1959), PDG de Bull ;
 Philippe Vannier (marin) (1762-1842), marine française.

Autres 
 En Alsace, le terme « vannier » est utilisé pour désigner les Yéniches.